Protozoarele, ciupercile, plantele și animalele, sunt organisme eucariote. Acestea au celule cu structură complexă, în care materialul genetic este localizat în nucleul sau nucleii celulelor. În sistemele de clasificare noi (2015 - 2017) cu 7 regnuri și 3 domenii, regnurile eucariote sunt: Chromista, Fungi, Protista, Plantae, Animalia. Dintre eucariote, organisme unicelulare sunt unele ciuperci și protozoarele, iar pluricelulare sunt în totalitate animalele și plantele. Celulele eucariotelor conțin organite citoplasmatice, așa cum sunt mitocondriile, cloroplastele etc.

Spre deosebire de eucariote, procariotele, regnul Monera și regnul Archaea nu au organite celulare protejate de membrane, așa cum ar fi aparatul Golgi și alte structuri complexe intracelulare.

Referințe

Legături externe 

 Eukaryotes (Tree of Life web site) 
 Prokaryote versus eukaryote, BioMineWiki 
 
  Bacterial news - Vești despre bacterii 
  Eukaryotes (Tree of Life web site) - Eucariotele (un web site prezentând "Arborele vieții")
 Cel mai îndepărtat strămoș al omului, descoperit într-un lac nămolos din Norvegia, 27 aprilie 2012, Descoperă